Нага:
 Нага — группа народностей на востоке Индии.
 Нага — божество-змей в индуизме и буддизме.
 Нага — уезд префектуры Миэ, Япония.
 Нага — уезд префектуры Вакаяма, Япония.
 Нага — горы в Юго-Восточной Азии.
 Нага — развалины древнего города царства Куш Мероитской эпохи в современном Судане.
 Нага — город в провинции Южный Камаринес, Филиппины.